Сульфид хрома — бинарное неорганическое соединение, соль металла хрома и сероводородной кислоты:

 Сульфид хрома(II) 
 Сульфид хрома(III)